Saure Wiese kann sich beziehen auf:

 Saure Wiese (Bochum), Grünfläche in Bochum
 Feuchtwiese, gehölzfreies halbnatürliches Biotop